Rhamphorhynchidae (возможное русское название рамфоринхиды) — семейство длиннохвостых птерозавров, живших в юрском периоде (около 200 — 140 млн лет назад).

Распространение
Окаменелости разных представителей семейства найдены в Великобритании, Франции, Германии, Португалии, Швейцарии, России, Казахстане, Кыргызстане, Китае, Марокко, Танзании и на Кубе.

Описание 
Небольшие или среднего размера птерозавры. Черепа были более узкими и вытянутыми, чем черепа Anurognathidae и Dimorphodontidae. Отверстия черепа были небольшими по сравнению с двумя другими семьями. Обычно глазница была самым большим отверстием в строении черепе. Зубы были одноконечными, длинными и узкими, выступая из челюсти. У ряда представителей зубы были короткими и располагались вертикально. Конец челюсти мог быть беззубым, и тогда у него была роговая оболочка. Как и все примитивные птерозавры, у Rhamphorhynchidae были сравнительно короткие кости запястья. Крестцовая кость состояла из трех-четырех сросшихся позвонков. В тазу седалищная кость и лобковая кость срастались вместе, а у небольших видов они разделены небольшим швом.

Филогения 
Филогеническая кладограмма согласно Andres & Myers in 2013. 

Эволюционные связи внутри семейства

Расположение семейства среди других птерозавров

Примечания 

Семейства пресмыкающихся
Птерозавры мелового периода
Птерозавры юрского периода